

Patronyme 

 Agnes Fay Morgan (1884-1968), chimiste américaine ;
 András Fáy (1786-1864), écrivain hongrois ;
 Bernard Faÿ (1893-1978), historien français, administrateur de la Bibliothèque nationale ;
 Bill Fay, musicien anglais ;
  (1827-1903), général français ;
 Frank Fay (1897-1961), acteur américain ;
 Gemma Fay (1981-), footballeuse écossaise ;
 Georges Fay (1871-1916), peintre et dessinateur français ;
 Hugh Fay (1882-1926), acteur américain ;
 Jean Fay (1906-1964), acteur français ;
 Léontine Fay (1810-1876), comédienne française ;
 Marianne Fay, économiste et écrivaine américaine ;
 Martin Fay (1936-2012), violoniste irlandais, membre fondateur de The Chieftains ;
 Meagen Fay (née en 1957), actrice américaine ;
 Mitchell Lovelock-Fay (1992-), coureur cycliste australien ;
 Nicolas Fay (1769-1847), religieux français ;
 Robert Oran Fay (1927-2015), un géologue et paléontologue américain
 Theodore Fay (1807-1898), diplomate et écrivain américain ;
 Victor Fay (1903-1991), homme politique franco-polonais.

Prénom 

 Fay Sargent (1890-1967), chanteuse et journaliste irlandaise.

Toponyme

France 
Le toponyme fay est issu du gallo-roman FAGETU, mot basé sur le bas latin FAGU (lat. fagus) « hêtre », suivi du suffixe collectif -ETU, dont le féminin -ETA a donné le suffixe français -aie servant à désigner un ensemble d'arbres appartenant à la même espèce. Le sens global de Fay (Fey, Fy) est donc celui de « hêtraie ».

 Fay, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Grandlup-et-Fay ;
 Fay, commune française de l'Orne ;
 Fay, commune française de la Sarthe ;
 Fay, commune française de la Somme ;
 Fay, un hameau de la commune de Peyrieu (Ain), réputé depuis l'époque romaine pour sa pierre calcaire (le choin de Fay) ;
 Fay-aux-Loges, commune française du Loiret ;
 Fay-de-Bretagne, commune française de la Loire-Atlantique ;
 Fay-en-Montagne, commune française du Jura ;
 Fay-la-Triouleyre, hameau de Saint-Germain-Laprade, commune de Haute-Loire
 Fay-le-Clos, commune française de la Drôme ;
 Fay-les-Étangs, commune française de l'Oise ;
 Fay-lès-Marcilly, commune française de l'Aube ;
 Fay-sur-Lignon, commune française de la Haute-Loire ;
 Faÿ-lès-Nemours, commune française de Seine-et-Marne ;
 Le Fay, commune française de Saône-et-Loire ;
 Le Fay-Saint-Quentin, commune française de l'Oise ;
 Le Fay, hameau de Bréançon, commune française du Val-d'Oise.

États-Unis 
 Fay, census-designated place située en Oklahoma.

Autres 
Fay peut aussi désigner :
 Morgan le Fay (en français, fée Morgane)
 Fay, un personnage du jeu vidéo The Legend of Zelda: Skyward Sword
 , le nom de plusieurs cyclone tropicaux de l'Atlantique Nord
 Fay, une marque du groupe de mode italien Tod's

Voir aussi 
 de Faÿ

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais